Chuo-ku (中央区 Chūō-ku) is een veel voorkomende naam van een wijk in verschillende Japanse steden. De letterlijke betekenis van chuo-ku is "centraal district". 

Dit is een overzicht van Japanse steden met een Chuo-ku :

 Chuo-ku  (Chiba)
 Chuo-ku  (Fukuoka)
 Chuo-ku  (Kobe), een wijk van de stad Kobe in de prefectuur Hyogo, Japan. 
 Chuo-ku (Hiroshima)
 Chuo-ku (Nagasaki)
 Chuo-ku  (Osaka)
 Chuo-ku (Sagamihara)
 Chuo-ku  (Saitama)
 Chuo-ku  (Sapporo)
 Chuo (Tokio)

Zie ook 
Chuo